

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 
 Claudia Riegler, (1973- ), snowboardeuse autrichienne ;
 Claudia Riegler, (1976-) skieuse alpine néo-zélandaise ;
 Johann Riegler, (1929-2011), footballeur autrichien ;
 Manuela Riegler, (1974- ), snowboardeuse autrichienne.

Homonymie de patronyme